Armuña – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Armuña de Almanzora – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Armuña de Tajuña – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 El Pedroso de la Armuña – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 La Armuña – comarca della Spagna nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Monterrubio de Armuña – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León